Franz Paula von Schrank (1747, Neuburg am Inn - 1835, Munic), jesuïta i naturalista alemany
 Peter Schrank (Sankt Gallen, Suïssa, 1952), il·lustrador suís